Макрешти има више значења:

 Макрешти (Заподени), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Макрешти (Ребрича), насеље у округу Васлуј у Румунији